Peskov (masculino ; Песков) o Peskova (femenino ; a) es un apellido ruso que llevan varias personalidades (por orden alfabético) :

 Dmitri Peskov (1967-), diplomático ruso, portavoz del presidente de Federación Rusa ;
 Serguéi Peskov (1948-2014), diplomático ruso.
 Vassili Peskov (1930-2013), periodista y escritor ruso ;
 Vitali Peskov (1944-2002), diseñador ruso.

Apellidos rusos